Steven Oleksy (né le  à Chesterfield, dans l'État du Michigan, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2005-2006 || North Stars de Traverse City || NAHL || 57 || 11 || 19 || 30 || 140 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Lakers de Lake Superior State || CCHA || 39 || 2 || 2 || 4 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Lakers de Lake Superior State|| CCHA || 36 || 1 || 6 || 7 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Lakers de Lake Superior State|| CCHA || 38 || 0 || 9 || 9 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Walleye de Toledo || ECHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || IceHawks de Port Huron || LIH || 28 || 1 || 1 || 2 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 33 || 1 || 8 || 9 || 72 || 8 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 2010-2011 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 55 || 7 || 14 || 21 || 134 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 17 || 0 || 4 || 4 || 39 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 14 || 1 || 7 || 8 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 50 || 1 || 14 || 15 || 98 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 55 || 2 || 12 || 14 || 151 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Capitals de Washington || LNH || 28 || 1 || 8 || 9 || 33 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 33 || 2 || 8 || 10 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 30 || 0 || 6 || 6 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 68 || 4 || 11 || 15 || 147 || 8 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2014-2015 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 63|| 2|| 17|| 19|| 123|| 9|| 0|| 1|| 1|| 38
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 16|| 1|| 4|| 5|| 16|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 11|| 0|| 1|| 1|| 24|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 20|| 3|| 6|| 9|| 39|| 11|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego ||LAH ||54 ||7 ||13 ||20 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego ||LAH ||15 ||0 ||2 ||2 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto ||LAH ||23 || 2 || 3 || 5 || 30|| 2 || 0 || 0 || 0 || 5
|-
| 2019-2020 || Walleye de Toledo || ECHL || 36 || 1|| 14 || 15 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EHC Linz || EBEL || 8 || 1|| 0 || 1 || 4 || 3 || 1 || 2 || 3 || 6

| 73 || 3 || 17 || 20 || 110 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4

Références 

Naissance en février 1986
Naissance dans le comté de Macomb
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des IceHawks de Port Huron
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur du EHC Liwest Linz